

Geografia 
Filippine
 Mati – città delle Filippine
Grecia
 Mati – villaggio della Grecia
Italia
 Mathi – comune piemontese
 Russia 
 Mati – fiume dell'Estremo oriente russo

Persone 
 Matías Fernández, meglio conosciuto come Mati Fernández –  calciatore argentino naturalizzato cileno

Altro 
 Mati – nome proprio di persona maschile estone
 MATI – acronimo della Moscow State Aviation Technological University